Les Élections générales sud-africaines de 2009 ont consacré la quatrième victoire consécutive du Congrès national africain (ANC).

Couplées avec les élections provinciales, elles ont eu lieu le  et ont été marquées par un recul général de l'ANC au niveau national et provincial (à l'exception du KwaZulu-Natal) par rapport aux élections générales de 2004, confirmé par un sondage indiquant que 47 % des électeurs de l'ANC faisaient moins confiance au parti qu’en 1994.

Ces élections ont été aussi marquées par l'émergence du Congrès du Peuple (dissident de l'ANC) et le renforcement de l'Alliance démocratique. Cette dernière, qui conforte son statut d'opposition officielle au parlement, remporte également la province du Cap-Occidental.

À l'issue de ces élections, Jacob Zuma fut élu président de la république d'Afrique du Sud.

Résultats nationaux

Élections Provinciales

Cap-Occidental

Gauteng

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections en Afrique du Sud (1910-1994)

Liens externes 
  The South African general elections: 2009, SAHO
 Analyse politique de la campagne sud-africaine d'avril 2009

Afrique du Sud
2009
2009 en Afrique du Sud
Politique en avril 2009